

Geografia
Regno Unito
Barnes – quartiere di Londra
Stati Uniti d'America
Barnes – città della Contea di Washington, Kansas
Barnes – città della Contea di Bayfield, Wisconsin

Persone